R2 – droga ekspresowa na Słowacji
 R2 – obwodnica Antwerpii w Belgii
 R2 – oznaczenie silnika rzędowego z dwoma cylindrami
 R2 – żarówka samochodowa 40/45W

 R2, współczynnik determinacji – miara jakości dopasowania modelu